Gminy w USA:
 Norway Lake (ang. Norway Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 Norway Lake (ang. Norway Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells